Булавайо:

 Булавайо — второй по величине город Зимбабве.
 Булавайо, Новайолет — писательница Зимбабве, пишет на английском языке.